Der armenische Fußballpokal, auch als Unabhängigkeitspokal bezeichnet, (armenisch: Հայաստանի Անկախության Գավաթ) ist der seit 1992 vom Fußball-Verband Football Federation of Armenia ausgerichtete Pokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften Armeniens. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der folgenden Unabhängigkeit der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik im September 1991 führte man in der Republik Armenien einen eigenen Pokal-Wettbewerb ein. Es ist der Nachfolger des seit 1939 ausgetragenen armenischen Pokals. Er diente als Qualifizierung für den Fußballpokal der Sowjetunion. 

Das Finale wird in der Regel Anfang Mai ausgetragen. Aktueller Pokalsieger 2022 ist der Norawank SC und Rekordgewinner mit acht Pokalsiegen ist der FC Pjunik Jerewan.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger und Finalisten

Siehe auch 
 Bardsragujn chumb

Weblinks 
 rsssf.com: Finalergebnisse (englisch)
 weltfussball.de: Siegerliste

 
Erstveranstaltung 1992